Sörby kyrka kan syfta på:
 Sörby kyrka, Skåne
 Sörby kyrka, Västergötland
 Sörby kyrka, Östergötland